La Liberian Premier League è la massima competizione calcistica della Liberia. Il campionato nacque nel 1956 e da allora solo una volta non è stato vinto da un club che non fosse di Monrovia.

Squadre
Stagione 2019.

Barrack Young Controllers
Fassell 
Jubilee
MC Breweries
NPA Anchors
Keitrace 
LISCR 
LPRC Oilers 
Nimba 
Nimba United 
Small Town 
Watanga

Albo d'oro

 1963:  
 1964: 
 1965: 
 1966:  
 1967: 
 non disputato dal 1968 al 1971
 1972:  
 1973:  
 1974: 
 1975: non disputato
 1976:  
 1977: non disputato
 1978: 
 1979:  
 1980:  
 1981:  
 1982: non disputato
 1983:  
 1984:  
 1985:  
 1986: 
 1987: 
 1988: 
 1989:  
 1990: non disputato
 1991:  
 1992:  
 1993:  
 1994:  
 1995:  
 1996:  
 1997: 
 1998: 
 1999: 
 2000-2001: 
 2002:  
 2003: non concluso
 2004:  
 2005: 
 2006: 
 2007: 
 2008: 
 2009: 
 2010-2011: 
 2012: 
 2013:  
 2013-2014:  
 2015: 
 2016: 
 2016-2017: 
 2018: 
 2019:

Vittorie per squadra

Collegamenti esterni
 
 

Liberia
Competizioni calcistiche liberiane